Лабрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Лабрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Лабрі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель